Beaver Dam Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Dam Lake (Alaska)
 Beaver Dam Lake (Jackson County, Arkansas)
 Beaver Dam Lake (Monroe County, Arkansas)
 Beaver Dam Lake (Colorado)
 Beaver Dam Lake (Connecticut)
 Beaver Dam Lake (Indiana)
 Beaver Dam Lake (Gogebic County, Michigan)
 Beaver Dam Lake (Osceola County, Michigan)
 Beaver Dam Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Beaver Dam Lake (Meeker County, Minnesota)
 Beaver Dam Lake (New York)
 Beaver Dam Lake (Washington)
 Beaver Dam Lake (Barron County, Wisconsin)
 Beaver Dam Lake (Waukesha County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Beaverdam Lake